Wolfgang Kubach (acteur) Duits acteur, levend van 1929 tot 2022
 Wolfgang Kubach (beeldhouwer) Duits beeldhouwer, levend van 1936 tot 2007